Falconara Albanese
Macchia Albanese
San Cosmo Albanese
San Costantino Albanese

San Giorgio Albanese
San Paolo Albanese

Santa Caterina Albanese
Spezzano Albanese

Desambiguações de topônimos